Bruine langsprietslakvlieg
 Zwarte langsprietslakvlieg